hrabstwo Laurens (ang. Laurens County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Laurens (ang. Laurens County) w USA, w stanie Karolina Południowa